Kubin steht für:

Orte:
 Dolný Kubín (deutsch Unterkubin, ungarisch Alsókubin), Stadt in der Slowakei 
 Vyšný Kubín, Gemeinde in der Slowakei
 Kubin (Banat), Stadt in Vojvodina und Serbien, siehe Kovin

Personen:
 Alfred Kubin (1877–1959), österreichischer Grafiker und Illustrator
 Anna Kubin (* 1976), deutsche Schauspielerin
 Caroline Kubin (1860–1945), österreichische Malerin
 Felix Kubin (* 1969), deutscher Musiker, Komponist und Hörspielmacher
 Jochen Kubin (1935–1997), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer für Baubetriebslehre
 Josef Štefan Kubín (1864–1965), tschechischer Ethnograph und Schriftsteller
 Natalia Kubin (* 1993), deutsche Judoka
 Otakar Kubín (1883–1969), tschechischer Maler und Bildhauer 
 Wolfgang Kubin (* 1945), deutscher Sinologe